Pollok – complesso residenziale di Glasgow, Scozia
 Pollok – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America
 Pollok Football Club – club calcistico scozzese
 Roberto Pollok – poeta scozzese
 Roberto Pollok – militare britannico

Pagine correlate 
 Pollock (disambigua)
 Polock (disambigua)